Сыроквашино — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Входит в состав Волковского сельского поселения. Население — 19 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 20 км к северо-востоку от Красного, в 8 км южнее автодороги , на берегу реки Ивань. В 6 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Вонлярово на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)